Андрей Бунге:
 Бунге, Андрей Андреевич (1845 — уп. 1887) — инженер-поручик.
 Бунге, Андрей Георгиевич (1766—1814) — аптекарь, основал в Киеве на Куренёвке ботанический сад и огород.
 Бунге, Андрей Иванович (1875—?) — окончил юридический ф-т Санкт-Петербургского ун-та.
 Бунге, Андрей Христианович (Генрих, Григорий, Константин) (1811—1885) — инженер путей сообщений.